Милош Остојић је име и презиме следећих људи:
Милош Остојић (1991), српски фудбалер
Милош Остојић (1996), српски фудбалски голман